Esperient Creator, anteriormente conhecido como Cosmos Creator e Deep Creator, é um motor de jogo 3D comercial, desenvolvido pela Esperient Corporation e Right Hemisphere. Ele suporta detecção de colisão e dinâmicas de corpo rígido.

Foi descontinuado em fevereiro de 2012.

Ver também 
 Anexo:Lista de motores de jogo
 Motor de jogo

Ligações externas 
 
 

Motores de jogo